Соревнования по хафпайпу в сноуборде среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2014 года прошли 11 февраля в экстрим-парке «Роза Хутор».

Главный фаворит, олимпийский чемпион 2006 и 2010 годов Шон Уайт сенсационно не сумел попасть в число призёров, показав только 4-й результат в финале. При этом в квалификации Уайт показал более высокий результат (95,75 очка), чем чемпион Юрий Подладчиков в финале (94,75 очка).

Расписание 
Все соревнования были проведены в течение одного дня, 11 февраля:

Время МСК (UTC+4).

Медалисты

Соревнование

Квалификация 
Квалификация проходила в 2 группах общим количеством в 40 участников. Занявшие первые 3 места в каждой группе попали напрямую в финал, по 6 следующих спортсменов прошли в полуфинал.

QF — Квалифицирован в финал; QS — Квалифицирован в полуфинал; DNS — Не вышел на старт

Полуфинал 
По результатам полуфинальных заездов 6 спортсменов прошли в финал.

Q — Квалифицирован в финал; DNS — Не вышел на старт

Финал 
В финальном раунде приняли участие 12 сноубордистов.

Примечания